Peter Simon Pallas – naturalista ed esploratore tedesco.
 Pallas – gruppo musicale neoprogressive.
 2 Pallas – asteroide della fascia principale
 Gatto di Pallas – felide
 Parco nazionale di Pallas-Yllästunturi – parco nazionale della Finlandia

Pagine correlate 

 Pallante
 Pallade